Municipio de Red Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Red Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Red Lake (condado de Brule, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brule.